Hesperocyoninae — вымершее подсемейство псовых (наряду с вымершим Borophaginae и ныне существующим Caninae).

Эволюционная история 

Hesperocyoninae — базальные псовые, которые дали начало двум другим подсемействам псовых, Borophaginae и Caninae. Это подсемейство существовало в Северной Америке, с позднего эоцена до среднего миоцена, около 20 миллионов лет. Он включает 10 признанных родов и 26 признанных видов; среди них четыре рода и вида открыты недавно. На основе общих характеристик можно выделить четыре основных родословных линии:

 Mesocyon — Enhydrocyon клада (включая Cynodesmus, Sunkahetanka, Philotrox)
 Osbornodon клада
 Paraenhydrocyon клада
 Ectopocynus клада
Род Caedocyon, описанный по одному частичному черепу, показывающему некоторое сходство с Paraenhydrocyon, вероятно, представляет собой другую независимую ветвь.

Hesperocyon, у которого отсутствуют общие производные признаки, которые могли бы включать его в любую из вышеупомянутых клад, возможно, является предком многих линий. Некоторые данные указывают на то, что представители клады Paraenhydrocyon могут быть прямыми потомками Hesperocyon gregarius. По мнению Xiaoming Wang, Hesperocyon coloradensis обеспечивает важную связь между H. gregarius и кладой Mesocyon-Enhydrocyon.

Вымирание 
Согласно анализу летописи окаменелостей североамериканских плотоядных, сокращение численности Hesperocyoninae до вымирания в период от 20 до 10 миллионов лет назад было вызвано конкуренцией с кошачьими и борофагинами.

Роды 
 †Cynodesmus
 †Caedocyon
 †Ectopocynus
 †Enhydrocyon
 †Hesperocyon
 †Mesocyon
 †Osbornodon
 †Paraenhydrocyon
 †Philotrox
 †Sunkahetanka

Примечания 

Вымершие псовые‎